Jamil forma part del nom de molts personatges:

 Àssim ibn Jamil al-Warfajumí, valí d'Ifríqiya
 Émile Jamil Lahoud, militar i polític libanès
 Jamil al-Midfai, general iraquià, primer ministre de l'Iraq
 Jamil al-Ulshi, polític sirià
 Jamil Mahuad, polític equatorià, president de l'Equador (1998-2000)
 Jamil Majdalawi, polític palestí
 Jamil Mardam Bey, polític sirià
 Jamil Meho, activista kurd
 Tarik Jamil, xeic paquistanès

El nom Jamil també forma part del nom d'accidents geogràfics:
 Menzel Jemil, ciutat de Tunísia, a la governació de Bizerta

Notes